Forest Hills Tennis Classic 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 являлся 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к четвёртой категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нью-Йорке с 21 по 25 августа 2007 года. Турнир являлся одним из последних соревнований, предваряющих американский турнир Большого шлема того года. Приз разыгрывался только для одиночной сетки.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Виржини Раззано (№ 45 в мире на тот момент).

Ход турнира

Факты 
 Хисела Дулко выигрывает свой 2-й титул за карьеру в туре ассоциации.
 Виржини Раззано уступает оба своих финала в туре ассоциации.

См. также 
 Forest Hills Tennis Classic

 WTA Тур 2007

 Серия турниров 4-й категории

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Сайт западноньюйоркского теннисного клуба  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

США
Теннис
Август 2007 года
2007